Der Baku Cup 2013 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis zum 28. Juli 2013 in Baku stattgefunden hat. Es war Teil der WTA Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Titelverteidigerin im Einzel war Bojana Jovanovski, im Doppel die Paarung Iryna Burjatschok und Walerija Solowjowa.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Baku Cup 2013 fand vom 21. bis 22. Juli 2013 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Baku